Lorentzen peut désigner :

Toponyme 

Lorentzen, commune française du Bas-Rhin

Patronyme 

Gustav Lorentzen (1915-1995), thermodynamicien norvégien
Henriette Bie Lorentzen (1911-2011), résistante et féministe norvégienne
Kasper Lorentzen (né en 1985), joueur de football danois
Lily Lorentzen (née en 1986), joueuse de squash américaine
Peter Lorentzen (né en 1983), joueur de hockey sur glace norvégien

Voir aussi 
 Lorentz

Homonymie de patronyme